Кальярі — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Кальярі — провінція в Італії, у регіоні Сардинія.

Кальярі ( ) — італійське прізвище.

 Габріеле Кальярі, каменяр і будівничий, батько художників-братів Паоло, Бенедетто, 
 Кальярі — художники-брати 16 століття, що походили з міста Верона.
 Паоло Кальярі, більш відомий як Паоло Веронезе (1528-1588), голова художньої майстерні у місті Венеція.

 Бенедетто Кальярі (1538-1598), брат Паоло Веронезе, помічник в його майстерні.
 Карло Кальярі (Карлетто Кальярі,1570-1596), брат Паоло Веронезе, помічник в його майстерні.
 Габріеле Кальярі молодший (1568-1631), брат Паоло Веронезе, помічник в його майстерні.

Італійські прізвища